Шмаин — еврейская фамилия; имеет женскую форму Шмаина.

Известные носители 
 Шмаин, Ханан Моисеевич (1902—не ранее 1969) — советский кинорежиссёр школы Леся Курбаса, сценарист.
 Шмаина-Великанова, Анна Ильинична (род. 1955) — российский библеист, гебраист и переводчик, педагог, специалист в области иудаики.